Fay (voornaam)

Personen met de naam Fay
Mike Fay (1960), Brits botanicus

Plaatsen
 Fay (Orne)
 Fay (Sarthe)
 Fay (Somme)
ook:
Fay-aux-Loges, Loiret
Fay-de-Bretagne, Loire-Atlantique
Fay-en-Montagne, Jura
Fay-le-Clos, Drôme
Fay-les-Étangs, Oise
Fay-lès-Marcilly, Aube
Fay-sur-Lignon, Haute-Loire

Le Fay, Saône-et-Loire
Faÿ-lès-Nemours, Seine-et-Marne
Faye, Loir-et-Cher
La Faye, Charente